Markéta Habsburská (25. ledna 1567, Vídeň – 5. července 1633 Madrid) se narodila jako předposlední z šestnácti dětí císaře Maxmiliána II. a jeho manželky, španělské infantky Marie.
Markétina nejstarší sestra Anna byla provdána za španělského krále Filipa a v říjnu 1580 nečekaně ve věku jednatřiceti let zemřela na chřipku. Král Filip se tak stal čtyřnásobným vdovcem a začal přemýšlet o dalším sňatku.

Jako nevěsta přicházela v úvahu právě Markéta, třináctiletá švagrová a zároveň neteř o čtyřicet let staršího Filipa. Dívenka se však na svatbu necítila, spíše ji přitahoval život duchovní. Situaci vyřešila po svém. Společně se svou matkou Marií sice do Španělska odjela, starala se o malé synovce a neteře, ale již roku 1583 vstoupila do kláštera klarisek. Přijala jméno Margarita de la Cruz a v klášteře Dezcalas Reales v Madridu, který založila deset let před jejím narozením její teta (matčina sestra) Jana Španělská, o mnoho let později zemřela.

Vývod z předků

Odkazy

Literatura

Externí odkazy 
 

Habsburkové v 16. století
Habsburkové v 17. století
Arcivévodkyně
Klarisky
Narození v roce 1567
Narození 25. ledna
Narození ve Vídni
Úmrtí v roce 1633
Úmrtí 5. července
Úmrtí v Madridu
Pohřbení v Madridu
Ženy